Боярский, Сергей:
 Боярский, Сергей Александрович (1916—1976) — советский актёр театра и кино, сын А. И. Боярского.
 Боярский, Сергей Михайлович (род. 1980) — продюсер, депутат Государственной думы России.
 Боярский, Сергей Тимофеевич — передовик сельского хозяйства в Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1951).